Elbridge Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Elbridge Township du comté d'Edgar dans l'Illinois.
  du comté d'Oceana dans le Michigan.

Homonymie de townships